YMX steht für:
 Flughafen Montreal-Mirabel (IATA-Code), Flughafen von Montréal, Kanada

ymx steht für:
 Nord-Muji (ISO-639-3-Code), Varietät von Muji (Sprache), Lolo-Sprache der Phù Lá in China

Abkürzung